Cannibal может означать:

 Cannibal — пятый студийный альбом американской группы Static-X.
 Cannibal — первый мини-альбом американской певицы Кеши.
 Cannibal Corpse — американская метал-группа.
 Cannibal Killers Live — концертный альбом, CD/DVD группы Static-X.